Грицаенко:

 Грицаенко, Алексей Александрович (род. 1995) — российский футболист
 Грицаенко, Николай Феофанович (1920—1990) — участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.